Сорогожское:

 Сорогожское — село в Лесном районе Тверской области.
 Сорогожское сельское поселение — муниципальное образование в составе Лесного района Тверской области России.